El término aragoneses puede referirse a:

Geografía 
 Aragoneses, aldea desaparecida del municipio de Trescasas, en la provincia de Segovia;
Aragoneses, localidad del municipio de Santa María la Real de Nieva, en la provincia de Segovia;

Personas 
 Alfons Aragoneses, historiador del derecho español;
 Encarnación Aragoneses de Urquijo (1886-1952), escritora española de literatura infantil y juvenil; 
 Sergio Aragoneses Almeida (1977-),  futbolista español;

Otros 
Aragoneses, en plural, los naturales de Aragón, comunidad autónoma de España;